Eyewitness News (Nederlands: Ooggetuigenieuws) is  een Amerikaans nieuwsberichtgevingsformat. Eyewitness News is er vooral op lokaal niveau en wordt in verschillende markten gebruikt. Net als bij Action News is Eyewitness News vaak niet meer dan een naam die door een lokaal Amerikaans station in gebruik is.

Geschiedenis 
In 1965 bedacht de nieuwsafdelingsdirecteur Al Primo van het televisiestation KYW-TV in Philadelphia een nieuw principe in de verslaggeving. Voortaan zou de verslaggever de ooggetuige zijn voor de nieuwslezer in de studio en voor de kijkers thuis.

Primo gebruikte de naam van de in 1963 uitgebrachte James Bond-film From Russia with Love. Het nieuwsformaat sloeg aan in Philadelphia en zorgde ervoor dat KYW-TV zijn hoogste marktpositie behield. Rivaal WFIL-TV (nu WPVI-TV) bedacht het Action News-principe om te concurreren met KYW-TV.

KYW-TV gebruikte de naam tot 1991, en voerde die in 1998 opnieuw in. Alle vijf de grote stations die in handen zijn van Westinghouse hebben de naam in gebruik.

Stations die het formaat Eyewitness News gebruiken of gebruikten

In Canada was de titel in de stad Edmonton bij televisiezender CFRN (een CTV affiliate), alsook bij de Australische zender Network Ten tot midden jaren 90 in gebruik. De Spaanstalige broadcaster Telemundo noemde zijn affiliates: Noticias de Primera Plana (Headline News).

Externe links 
 TV Newscast Titels - Lijsten met andere stations die dit principe hebben gebruikt

Amerikaanse televisie